Погорі́лко — українське прізвище. Відомі носії:
 Погорілко Віктор Федорович (1938—2006) — український правознавець, академік Академії правових наук України.
 Погорілко Іван Михайлович — вдмінник народної освіти УРСР, заслужений вчитель України
 Погорілко Михайло Анатолійович (1951—2013) — радянський футболіст, захисник.
 Погорілко Олександр Костянтинович (1848—1912) — фізик, громадський діяч, міський голова Харкова.
 Погорілко Олександр Сергійович ( 2000) — український легкоатлет, чемпіон України.
 Погорілко Павло Олександрович (1904—1978) — фізик, син Олександра Костянтиновича Погорілка.
 Погорілко Павло Ферапонтович (1869—1929) — священик, архієпископ всієї України УАПЦ, член Української Центральної Ради від духівництва Києва.

Див. також 
 Погорєлов
 Погорілий
 Погорільський

Примітки 

прізвища на -ко